Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han recibido el nombre USS Indianapolis en honor a la ciudad de Indianápolis, capital del estado de Indiana:

 , buque de carga activo entre 1918 y 1919.
 , crucero pesado Clase Portland activo desde 1932 y hundido en 1945.
 , submarino de ataque Clase Los Angeles activo entre 1980 y 1998.
 , decimoséptimo buque de combate litoral.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos